Příjmení Whittaker nese více různých osobností:

 Jim Whittaker (* 1929) – americký horolezec
 Lou Whittaker (* 1929) – americký horolezec
 Robert Whittaker (1920–1980) – americký ekolog
 Robert Whitaker (fotograf) (* 1939) – britský fotograf
 Roger Whittaker (* 1936) – keňsko-britský písničkář